Matteus församling kan syfta på:

Matteus församling, Helsingfors – en svenskspråkig församling i östra Helsingfors, Finland
Sankt Matteus församling – en församling med eget pastorat i Domkyrkokontraktet i Stockholms stift genom utbrytning 1906
Norrköpings Matteus församling – en tidigare församling i Norrköping

Se även
Matteus kyrka